Ruddies ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Ruddies (1921–2015), deutscher Kommunalpolitiker und Unternehmer
 Günther Helmuth Ruddies (* 1928), deutscher Psychologe, Pädagoge und Schriftsteller
 Hartmut Ruddies (1946–2020), deutscher evangelischer Systematischer Theologe